Шли́рен ( — неоднородность)

 Шлирен — город в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Шлирен-метод — способ обнаружения оптических неоднородностей в прозрачных, преломляющих средах, и выявления дефектов отражающих поверхностей.

См. также 
 Шлир